Belalcázar steht für:

 Belalcázar (Córdoba), eine spanische Gemeinde in der Provinz Córdoba
 Belalcázar (Caldas), eine kolumbianische Gemeinde im Departamento Caldas
 Belalcázar (Páez), Hauptort der kolumbianischen Gemeinde Páez im Departamento Cauca

Personen:

 Sebastián de Belalcázar († 1551), spanischer Konquistador

Siehe auch:
 Castillo de Belalcázar, eine Burg in der spanischen Gemeinde Belalcázar